Рашки округ (1919—1922), управни округ Краљевства СХС
 Рашки управни округ, управни округ Републике Србије